Георгий Владимирович Раевский (24.06 (07.07).1909, Киев — 23.05.1975, там же) — советский учёный, доктор технических наук, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР.

Биография 
Дворянского происхождения. Смолоду болел костным туберкулёзом и хромал.

После окончания Днепропетровского института инженеров транспорта (1932) работал на строительстве завода «Запорожсталь».

С 1936 года в Институте электросварки АН УССР. Кандидат технических наук (1943). В 1946—1949 старший научный сотрудник отдела рационализации сварочных процессов. С 1949 г. зав. лаборатории рационализации сварных конструкций.
Ученик и сотрудник Е. О. Патона.

Доктор технических наук (1963), профессор (1964). Автор более 20 крупных изобретений. Решил задачу строительства крупных нефтехранилищ путём сворачивания плоских полотнищ.

Ленинская премия 1958 года.

Государственная премия СССР 1976 года.

Награждён орденом «Знак Почёта» и медалями.
 
Умер 23 мая 1975 года после непродолжительной тяжёлой болезни.

Библиография 
 Изготовление стальных вертикальных цилиндрических резервуаров методом сворачивания. - М.-Л.: Гостоптехиздат, 1952.
 Разработка, исследование и внедрение новых способов изготовления сварных листовых конструкций. - Киев, 1963.

Источники 
 Некролог. Автоматическая сварка, Том 28. 1975
 Новиков В. І. Раєвський Георгій Володимирович // Українська Радянська Енциклопедія. — 2-е видання. — Т. 9. — Київ, 1983. — С. 271.
 leksika.com.ua/13731120/ure/rayevskiy
 Білецький, С. М. Георгій Володимирович Раєвський (1909—1975) / С. М. Білецький, В. М. Голінько. — С .28-33 : портр. // Видатні українські вчені та інженери-будівельники. Вип. 4 / АБУ, ДНАББ ім. В. Г. Заболотного; голов. ред. М. М. Жербин. — К. : КНУБА, 2001. — 51 с. — (Серія історичних нарисів).